Eremobatidae är en familj av spindeldjur. Eremobatidae ingår i ordningen skorpionspindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Eremobatidae 189 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Eremobatidae